Het ATP-toernooi van Viña del Mar werd gehouden van 9 tot 15 februari 2004 in het Chileense Viña del Mar en maakte deel uit van de ATP International Series. De officiële benaming van het toernooi is de Bell South Open. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van het Centro de Tenis Las Salinas.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Vina del Mar
ATP-toernooi van Viña del Mar